Джагмит Сингх Джимми Дхаливал (; ) — канадский политик, лидер Новой демократической партии.

Биография 
Родился в Скарборо, Онтарио, у индийских родителей родом из Пенджаба. Вырос в Сент-Джонсе, штат Ньюфаундленд и Лабрадор. Учился в школе в Детройте, Мичиган (США). Получил степень по биологии в Университете Западного Онтарио и по праву в Йоркском университете в Канаде.

Как депутат от НДП, представлял избирательный округ провинции Брамалея-Гор-Малтон с 2011 года в Законодательном собрании Онтарио, а с 2015 по 2017 год он был лидером Новой демократической партии Онтарио.

Он был первым сикхом, который стал депутатом законодательного органа провинции Онтарио, и первым сикхом — лидером оппозиционной партии в Канаде. До прихода в политику он работал юристом. Сингх объявил о своём намерении баллотироваться на выборах 2017 года в качестве лидера своей партии.

Свободно говорит на английском, французском и пенджабском языках.

Примечания 

Выпускники Йоркского университета
Выпускники юридической школы Осгуд Холл (Йоркский университет)
Члены Новой демократической партии Канады
Главы НДП и СДПК
Политики Канады
Юристы Канады